Money on My Mind – piosenka angielskiego piosenkarza Sama Smitha i jego drugi singel z debiutanckiego albumu In the Lonely Hour. Tekst to deklaracja artysty, że podłożem jego twórczości jest uczucie, miłość, a nie pieniądze.

Lista utworów

EP 
Premiera: 1 stycznia 2013.

Promo - Digital [Capitol 00602537660247] 
Premiera: 13 stycznia 2014.

Notowania

Świat 
 Austria: 11
 Belgia: 18
 Dania: 18
 Francja: 31
 Hiszpania: 33
 Holandia: 33
 Niemcy: 11
 Nowa Zelandia: 12
 Szwajcaria: 17
 Szwecja: 18
 Wielka Brytania: 1

Media polskie 
 RFN - Muzo.Fm: 8
 SLiP: 13
 Lista Przebojów Radia Merkury: 17

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Wideoklip w serwisie YouTube

Single wydane w roku 2014
Single Sama Smitha